Bazoches je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Bazoches – obec v departementu Nièvre
 Bazoches-au-Houlme – obec v departementu Orne
 Bazoches-en-Dunois – obec v departementu Eure-et-Loir
 Bazoches-lès-Bray – obec v departementu Seine-et-Marne
 Bazoches-les-Gallerandes – obec v departementu Loiret
 Bazoches-les-Hautes – obec v departementu Eure-et-Loir
 Bazoches-sur-Guyonne – obec v departementu Yvelines
 Bazoches-sur-Hoëne – obec v departementu Orne
 Bazoches-sur-le-Betz – obec v departementu Loiret
 Bazoches-sur-Vesles – obec v departementu Aisne
 Beton-Bazoches – obec v departementu Seine-et-Marne